Jan Cadieux (né le  à North York, Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui évoluait au poste d'attaquant. Après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle en 2013, il s'est reconverti en tant qu'entraîneur. Il dirige actuellement Genève-Servette. Il est le fils de Paul-André Cadieux, ancien joueur et entraîneur de plusieurs clubs en Suisse.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||Océanic de Rimouski||LHJMQ||47||13||15||28||8||8||1||1||2||0
|-
|1999-2000||Océanic de Rimouski||LHJMQ||71||44||66||110||16||14||5||6||11||8
|-
|2000-2001||HC Lugano||LNA||44||5||11||16||34||16||2||4||6||35
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||44||5||8||13||34||10||2||0||2||0
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||17||0||1||1||4||8||0||0||0||0
|-
|2003-2004||Genève-Servette HC||LNA||47||13||13||26||24||12||3||2||5||0
|-
|2004-2005||Genève-Servette HC||LNA||43||11||11||22||47||4||0||0||0||4
|-
|2005-2006||Genève-Servette HC||LNA||26||6||12||18||8||6||1||1||2||2
|-
|2006-2007||Genève-Servette HC||LNA||44||7||6||13||18||5||1||2||3||0
|-
|2007-2008||Genève-Servette HC||LNA||50||10||6||16||10||5||0||1||1||4
|-
|2008-2009||Genève-Servette HC||LNA||50||3||6||9||18||4||1||1||2||0
|-
|2009-2010||Genève-Servette HC||LNA||42||7||11||18||12||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||43||1||2||3||14||6||1||1||2||2
|-
|2011-2012||HC Fribourg-Gottéron||LNA||49||2||8||10||20||11||0||1||1||4
|-
|2012-2013||HC Fribourg-Gottéron||LNA||49||1||2||3||20||16||0||1||1||4

|1999|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||0||1||2||
|-
|2000||Océanic de Rimouski||Coupe Memorial||4||2||2||4||0||Vainqueur
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||5||0||0||0||6|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||1||0||0||0||0||Demi-finaliste

Notes et références

Notes

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Naissance en mars 1980
Naissance en Ontario
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace